Il National Invitation Tournament 1947 fu la decima edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Utah, allenata da Vadal Peterson; miglior giocatore fu Vern Gardner.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1947
1947